Grünhagen steht für:

Familiennamen
 siehe Grünhagen (Familienname)

Grünhagen ist Ortsbezeichnung 
 in Deutschland:
 Grünhagen (Bienenbüttel), ein Ortsteil von Bienenbüttel bei Lüneburg, Niedersachsen
 Grünhagen (Hitzacker), ein ehemaliges Dorf bei Hitzacker in Niedersachsen
 Grünhagen (Uckerland), ein Wohnplatz von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg

 in Polen:
 ein Ortsteil Gronajny in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Grünhagen im Landkreis Stuhm, Pommern); siehe Gmina Sztum
 eine Ortschaft Wierzbięcin (Słupsk) in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Grünhagen im Landkreis Stolp, Pommern)
 eine Ortschaft Kowalewo in der Woiwodschaft Großpolen (ehemals Grünhagen im Landkreis Schubin, Posen); siehe Gmina Mieleszyn
 eine Ortschaft Zielonka Pasłęcka in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Grünhagen im Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen); siehe Gmina Pasłęk

 in Russland:
 die Siedlung Grebnoje (russ. Гребное) im Rajon Prawdinsk der  Kaliningrader Oblast (bis 1946: Grünhagen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

Weiteres
Haus Grünhagen, Quedlinburg
Siehe auch:
 Obergrünhagen und Untergrünhagen; Ortsteile der Stadt Bad Fallingbostel